psychometrie (psychologie), een hulpwetenschap in de psychodiagnostiek, zelf onderdeel van de psychologie
 synoniem van psychoscopie, helderziende waarnemingen aan de hand van foto's of voorwerpen